Die 1. Liga 1984/85 war die 51. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 11. August 1984 und endete am 23. Juni 1985.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1984/85 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1984
Fußballsaison 1984/85